Serfannguit bezeichnet:
 Serfannguit (Insel, Alanngua), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Serfannguit (Insel, Kangia), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland